

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Zygmuntówek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa
 Zygmuntówek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Malanów

Zobacz też 
 Zygmuntowo, Zygmuntów, Zygmuntówka, Zygmunty